Juraj Petro (né le  à Banská Bystrica en Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque qui évolue en position de Centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || HC ’05 Banská Bystrica U18 ||  
|| 47 || 8 || 3 || 11 || 18 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || HC ’05 Banská Bystrica U18 || Slovaquie U18 || 54 || 22 || 25 || 47 || 32 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC ’05 Banská Bystrica U18 || Slovaquie U18 || 26 || 25 || 38 || 63 || 92 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC ’05 Banská Bystrica U20 ||   
|| 35 || 15 || 17 || 32 || 22 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga 
|| 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || || ||  || || 
|-
| rowspan='2'| 2009-2010 || HC ’05 Banská Bystrica U20 || Slovaquie U20 || 19 || 7 || 11 || 18 || 38 || || || || || 
|-
| HK Orange 20 || Extraliga || 17 || 0 || 1 || 1 || 6 || || || || ||
|-
| 2010-2011 || HC ’05 Banská Bystrica U20 || Slovaquie U20 || 8 || 4 || 14 || 18 || 10 || 11 || 10 || 9 || 19 || 14 
|-
| rowspan='3'|2010-2011 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga 
|| 11 || 0 || 2 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| HK Brezno || 1.liga || 3 || 3 || 0 || 3 || 0 || || || || ||
|-
| HK Orange 20 || Extraliga  || 18 || 0 || 4 || 4 || 33 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || HC ’05 Banská Bystrica U20 || Slovaquie U20 || 14 || 5 || 9 || 14 || 38 || 7 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| rowspan='2'|2011-2012 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga 
|| 19 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || || 
|-
| HC 07 Detva || 1.liga || 6 || 0 || 4 || 4 || 4 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2012-2013 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga 
|| 35 || 3 || 2 || 5 || 22 || || || || || 
|-
| HC 07 Detva || 1.liga || 6 || 2 || 2 || 4 || 14 || || || || || 
|-
| 2013-2014 || HC 07 Detva || 1.liga || 35 || 17 || 30 || 47 || 22 || 5 || 2 || 3 || 5 || 12 
|-
| rowspan='2'| 2014-2015 || Phénix de Reims || Division 1 || 5 || 0 || 3 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| HC 07 Detva || 1.liga || 26 || 12 || 17 || 29 || 46 || 13 || 5 || 7 || 12 || 20
|-
| 2015-2016 || GKS Jastrzębie || PHL || 36 || 7 || 14 || 21 || 22 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || HC 07 Detva || 1.liga || 26 || 5 || 7 || 12 || 16 || 8 || 1 || 3 ||4 || 2
|-
| rowspan='2'|2017-2018 || HC 07 Detva || Extraliga ||  2 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- || -||- || -
|-
| HC Prešov || 1.liga ||  1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- || -||- || -
|-
| 2019-2020 || MŠK Žiar || Slovaquie D3 || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || - ||- || -||- || -

Références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Banská Bystrica
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Naissance en Tchécoslovaquie